

Cinema 
 The Avengers – film del 1950 diretto da John H. Auer 
 The Avengers - Agenti speciali (The Avengers) – film del 1998, basato sulla serie tv degli anni sessanta
 The Avengers – film del 2012 diretto da Joss Whedon

Televisione 
 Agente speciale (The Avengers) – serie televisiva britannica degli anni sessanta
 Gli infallibili tre (The New Avengers) – serie televisiva britannica degli anni settanta, spin-off della serie degli anni sessanta

Pagine correlate 
Avengers
Avenger